Montgomeryshire peut désigner :
 le comté du Montgomeryshire, un ancien comté administratif du pays de Galles, en vigueur entre 1889 et 1974 ;
 le district du Montgomeryshire, un ancien district administratif du comté de Powys, en vigueur entre 1974 et 1996 (sous le nom de Montgomery de sa formation à 1985) ;
 Montgomeryshire, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Montgomeryshire, une circonscription des parlements d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni utilisée depuis 1542 pour les élections générales de la Chambre des communes.